Die Heineken Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 14. Januar 2012 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Sydney das Apia International Sydney gespielt, das genau wie die Heineken Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Im Einzel konnte David Ferrer im Finale gegen Olivier Rochus seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen und gewann mit 6:3, 6:4. Rochus hatte das Finale in Auckland zuvor schon einmal im Jahr 2005 erreicht; damals verlor er gegen Fernando González.

Die Doppelsieger von 2011, Marcel Granollers und Tommy Robredo, nahmen 2012 nicht am Turnier teil. Im Finale besiegte das topgesetzte österreichische Duo Oliver Marach / Alexander Peya die an Nummer drei gesetzten František Čermák / Filip Polášek mit 6:3, 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Auckland